Folgende Personen haben den Saturn Award Life Career Award gewonnen.

 Fritz Lang (1976)
 Samuel Z. Arkoff (1977)
 Christopher Lee (1979)
 Gene Roddenberry (1980)
 William Shatner (1980)
 John Agar (1981)
 Ray Harryhausen (1982)
 Martin B. Cohen (1983)
 Vincent Price (1986)
 Leonard Nimoy (1987)
 Roger Corman (1988)
 Ray Walston (1990)
 Arnold Schwarzenegger (1992)
 David Lynch (1993)
 Alfred Hitchcock (1994)
 Steve Reeves (1994)
 Whit Bissell (1994)
 Joel Silver (1995)
 Richard Fleischer (1995)
 Sean Connery (1995)
 Wes Craven (1995)
 Albert R. Broccoli (1996)
 Edward R. Pressman (1996)
 Harrison Ford (1996)
 Dino De Laurentiis (1997)
 John Frankenheimer (1997)
 Sylvester Stallone (1997)
 James Coburn (1998)
 James Karen (1998)
 Michael Crichton (1998)
 Nathan Juran (1999)
 Dick Van Dyke (2000)
 George Barris (2000)
 Brian Grazer (2001)
 Robert Englund (2001)
 Drew Struzan (2002)
 Stan Lee (2002)
 Kurt Russell (2003)
 Sid and Marty Krofft (2003)
 Blake Edwards (2004)
 Stephen J. Cannell (2005)
 Thomas Rothman (2005)
 Robert Halmi Sr. und Robert Halmi Jr. (2008)
 Lance Henriksen (2009)
 Irvin Kershner (2010)
 Bert Gordon (2011)
 Michael Biehn (2011)
 Frank Oz und James Remar (2012)
 Malcolm McDowell (2014)
 Nichelle Nichols (2016)
 Lee Majors (2017)

Weblinks 
 Offizielle Website des Saturn Award

Saturn Award
Liste (Auszeichnungen)